Zahedi ist der Familienname folgender Personen:

 Ardeschir Zahedi (1928–2021), iranischer Diplomat und Minister
 Caveh Zahedi (* 1960), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler iranischer Herkunft
 Fazlollah Zahedi (1897–1963), General, Politiker und Ministerpräsident des Iran
 Jessica Zahedi (* 1978), deutsche Fernsehmoderatorin und -journalistin
 Nasser Zahedi (* 1961), deutscher Arzt, Autor, Übersetzer und Fotograf iranischer Herkunft
 Sara Zahedi (* 1981), schwedische Mathematikerin